Waskow ist der Familienname der folgenden Personen:

 Arthur Waskow (* 1933), US-amerikanischer Autor, Friedensaktivist und Rabbiner
 Dieter Waskow (* 1957), deutscher Wasserspringer
 Matthias Waskow (* 1968), deutscher Jurist und Richter am Bundesarbeitsgericht
 Michail Sergejewitsch Waskow (* 1994), russischer Curler 

Siehe auch:
 Wasko
 Wasco